Jamie Murray och Jelena Jankovic var regerande mästare men Jankovic valde att inte delta, bara Murray deltog och det i par med Liezel Huber

Bob Bryan och Samantha Stosur vann finalen 7–5, 6–4, mot Mike Bryan och Katarina Srebotnik.

Seedning 

  Mike Bryan /  Katarina Srebotnik (Final)
  Daniel Nestor /  Chia-jung Chuang (Kvartsfinal)
  Pavel Vizner /  Kveta Peschke (Kvartsfinal)
  Paul Hanley /  Cara Black (Tredje omgången)
  Kevin Ullyett /  Ai Sugiyama (Kvartsfinal)
  Julian Knowle /  Yung-jan Chan (Tredje omgången)
  Mark Knowles /  Zi Yan (Andra omgången)
  Nenad Zimonjic /  Tiantian Sun (Andra omgången)

 Andy Ram /  Nathalie Dechy ''(Kvartsfinal)
 Leander Paes /  Rennae Stubbs ''(Andra omgången)
 Mahesh Bhupathi /  Sania Mirza ''(Andra omgången)
 Jamie Murray /  Liezel Huber ''(Semifinal)
 Simon Aspelin /  Lisa Raymond ''(Tredje omgången, drog sig ur)
 Martin Damm /  Shuai Peng ''(Tredje omgången)
 Jeff Coetzee /  Vladimíra Uhlířová ''(Andra omgången)
 Jordan Kerr /  Kateryna Bondarenko ''(Andra omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Undre halvan

Sektion tre

Sektion fyra

Externa länkar 
 Lottning

Mixed dubbel